Curtin kan syfta på

 Curtin University of Technology – ett universitet i Australien uppkallat efter John Curtin

Personer
 John Curtin (1885–1945), före detta premiärminister i Australien
 Jane Curtin (1947–), en amerikansk skådespelare, komiker och ambassadör för Unicef